Гайново — название населённых пунктов:

Россия 
 Гайново — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Гайново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Гайново — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Гайново — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Гайново — деревня в Удомельском районе Тверской области.